Гревена́ () — город в Греции. Находится на высоте 531 метр над уровнем моря, на правом берегу реки Альякмона, в 307 километрах к северо-западу от Афин, в 142 километрах к юго-западу от Салоник и в 39 километрах к юго-западу от Козани. Административный центр одноимённой общины (дима) и одноимённой периферийной единицы в периферии Западной Македонии. Население  жителей по переписи 2011 года.

В 2007 году городу было присвоено звание — «город грибов» ().

По восточной окраине города проходит . Восточнее и южнее города проходит автострада 2 «Эгнатия», часть европейского маршрута E90.

Сообщество Гревена 
В общинное сообщество Гревена входят три населённых пункта. Население  жителя по переписи 2011 года. Площадь 56,838 квадратного километра.

Население

Примечания 

 
Столицы номов Греции
Города Греции